Бургалди () — топоним в России якутского происхождения.

 Бургалди — река, правый приток р. Тумара, координаты 64°26'	130°25’ 
 Бургалди — река, правый приток р. Сололи, координаты 70°50'	124°40’

Примечания

См. также 
Бургали